Der Name Thrasydaios bezeichnet mehrere Personen in der Antike:

 Thrasydaios von Akragas, Tyrann von Agrigent
 Thrasydaios (Königsmörder), Eunuch und Königsmörder